Surján ist der Familienname folgender Personen:

 László Surján (* 1941), ungarischer Politiker (Fidesz); seit 2012 Vizepräsident des Europäischen Parlaments
 László Surján (Mediziner) (1914–1997), ungarischer Mediziner

Siehe auch:
 Šurjan (ungarische Schreibweise: Surján, deutsche Schreibweise: Schurian), Ortsteil von Sečanj in der Provinz Vojvodina in Serbien